Medelpads domsaga har funnits udner tre perioder
Medelpads domsaga (1673-1878)
Medelpads domsaga (1965-1970)
Medelpads domsaga (1971)